Бассейн «Нептун» — плавательный бассейн на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска. Построен в 1969 году.

История 
Бассейн построен по типовому проекту архитекторов Г. П. Барановской и Г. А. Тюленина.

3 мая 1969 года «Нептун» был введён в эксплуатацию.

Описание 
В бассейне расположена ванна размером 25×50 м с восемью дорожками.

Также в плавательном комплексе находятся сауна, игровой и тренажёрный залы.

Ежегодная пропускная способность — 210—220 тысяч человек.

Соревнования 
В бассейне проводятся региональные, областные, городские и районные соревнования.

Литература

Примечания 

Спортивные сооружения Новосибирска
Калининский район Новосибирска
Бассейны России
Здания и сооружения, построенные в 1969 году в России
1960-е годы в Новосибирской области